Beltz steht für:

 Verlagsgruppe Beltz, deutscher Buch- und Zeitschriftenverlag
 Beltz & Gelberg, die Kinder- und Jugendbuch-Sparte des Beltz-Verlages

Beltz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Beltz (1897–1977), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Julius Beltz (1841–1948), deutscher Verleger
 Ludwig Beltz (1882–1944) deutscher Internist 
 Manfred Beltz Rübelmann (1931–2015), deutscher Verleger
 Martina Beltz (* 1962), deutsche Schachspielerin und -trainerin
 Matthias Beltz (1945–2002), deutscher Kabarettist
 Mauricio Rueda Beltz (* 1970), kolumbianischer Geistlicher und Kurienbeamter
 Reinhard Beltz (1928–2015), deutscher Stifter
 Robert Beltz (1854–1942), deutscher Prähistoriker
 Samuel Beltz (* 1980), australischer Ruderer
 Torben Beltz (* 1976), deutscher Tennisspieler und Tennistrainer
 Walter Beltz (1935–2006), deutscher Orientalist und Religionshistoriker

Siehe auch:
 Belz